Hannecker ist der Name von:

 Alois Hannecker (* 1961), deutscher Diskuswerfer
 Anton Hannecker (1811–1885), deutscher katholischer Theologe und Orientalist